Rioja – comune spagnolo dell'Andalusia
Rioja – vino spagnolo
Rioja – città peruviana della regione di San Martín

Pagine correlate 
 La Rioja